Der Begriff Spülung steht für
 ein Haarpflegemittel, bzw. Verfahren, siehe Haarspülung
 ein Verfahren der Bohrtechnik, siehe Bohrspülung
 eine Vorrichtung in Toiletten, siehe Toilettenspülung
 der Gaswechsel in Zweitaktmotoren, siehe Umkehrspülung, Gleichstromspülung
 ein Verfahren der Kanalreinigung, siehe Kanalspülung
 ein Verfahren der Halbleitertechnologie, siehe Wafer-Spülverfahren
 Medizinische Verfahren, siehe:
 Darmspülung
 Magenspülung
 Nasenspülung
 Ohrenspülung
Siehe auch:
 Zubereitungen zum Spülen 
 Spülen